Сан Луис дел Кордеро има више значења:

 Општина Сан Луис дел Кордеро (Дуранго), општина у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Луис дел Кордеро (Сан Луис дел Кордеро, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику